Dienstverlening
Dienst (economie), niet-fysieke goederen
Service (motorfiets), een historische motorfiets
Serveren (tennis), de opslag bij tennis en soortgelijke (bal)spellen
 Service, een dienst die wordt verzorgt door een server
 Windows-service, een computerprogramma dat in de achtergrond draait
In vertalingen uit het Engels leest men vaak 'service' waar reparatie wordt bedoeld

Zie ook
Dienst (doorverwijspagina)